Натуральне число 967
 967 рік до нашої ери
 967 рік нашої ери